←2017 2018 2019→
Чемпіонат України з кільцевих перегонів 2018 проходив з 23 червня по 27 жовтня. Перед початком сезону промоутером чемпіонату стала гоночна команда MasterKart Racing Team та її гонщик Ігор Скуз, чемпіонат отримав міжнародну назву Ukrainian Touring Championship (UTC) та вперше був показаний по телебаченню на каналі НТН.

Календар

Команди та пілоти

Formula E8

GT Open

U1600

Результати

GT Open

U1600

Команди

Джерела 
 
←2017 2018 2019→
2018 в українському спорті
Кільцеві автоперегони